Че́хово — топоним.

Казахстан 
 Чехово — название села Акбулак Уалихановского района Северо-Казахстанской области до 2010 года.
 Чехово — до 2021 г. название села Жетысу в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области.

Россия 
 Чехово — село в Нижнеудинском районе Иркутской области.
 Чехово — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области.
 Чехово — деревня в Темкинском районе Смоленской области.
 Чехово — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Чехово — климатокумысолечебный курорт в Башкортостане.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Чехово — село в Раздольненском районе.
 Чехово — упразднённое село на территории городского округа Ялта.

См. также 
 Чехов